Борздна́ () — левый приток реки Днепра, протекающий по Репкинскому району (Черниговская область, Украина).

География 
Длина — 24 км. Русло реки в среднем течении (село Шкуранка) находится на высоте 123,7 м над уровнем моря.

Берёт начало от двух ручьев южнее села Губари (Репкинский район). Река течёт на юго-запад, запад. Впадает в залив реки Днепра западнее села Редьковка (Репкинский район) на государственной границе Украины и Белоруссии.

Русло слабо-извилистое. У истоков пересыхает. На реке создано несколько прудов.

Пойма занята лесами (доминирование сосны и берёзы, дуба и осины), в приустьевой части — заболоченными участками с лугами.

Притоки:
Безымянные ручьи.

Населённые пункты на реке (от истока до устья):
 Галков
 Смолиговка
 Скитьки
 Рассудов
 Клонов
 Шкуранка
 Лесковка
 Гуньковка
 Редьковка

Примечания

Источники 
 Чернігівщина: Енциклопедичний довідник, К.: УРЕ і м. М. П. Бажана, 1990.
 

Притоки Днепра
Реки Черниговской области